Unabhängigkeit steht für:

 Unabhängigkeit, Zustand der Selbständigkeit und Selbstbestimmung, siehe Autonomie
 Unabhängigkeit, Fähigkeit einer Person zu ausschließlicher rechtlicher Selbstbestimmung, siehe Souveränität
 Unabhängigkeit der Richter, Grundsatz im Rechtswesen, siehe Richter (Deutschland) #Die richterliche Unabhängigkeit
 staatliche Unabhängigkeit im Völkerrecht
 parteiunabhängig bei Abgeordneten oder Organisationen
 logische Unabhängigkeit, siehe Axiomensystem #Unabhängigkeit
 kausale Unabhängigkeit, siehe Kausalität #Kausalordnung
 unabhängige Stichproben, siehe Zufallsstichprobe #Abhängige und unabhängige Stichproben

Siehe auch:
 Unabhängigkeitstag (weltweit)
 Stochastische Unabhängigkeit  (Begriffsklärung)

 Independence (Begriffsklärung)
 Abhängigkeit (Begriffsklärung)